Рубин може да се отнася до:

 Рубин - червен скъпоценен камък.

 Рубин - червен винен сорт грозде.
 Септемврийски рубин - червен винен сорт грозде.
 Пловдивски рубин - червен десертен сорт грозде.